Pellegrini (departement), een departement van de Argentijnse provincie Santiago del Estero
 Pellegrini (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Pellegrini (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Pellegrino Pellegrini, een Italiaanse schilder en architect uit de Renaissance
 Giovanni Antonio Pellegrini, een Italiaanse schilder uit de Barok; schilderde o.a. de Gouden Zaal in het Mauritshuis in Den Haag